I Jalayridi () furono una dinastia islamica mongola.
La dinastia, che prende il nome dalla tribù mongola dei Jalayr, associata a Hülegü - nipote di Gengis Khan e fondatore della dinastia degli Ilkhanidi di Persia - governò l'Iraq attuale e la Persia occidentale dopo il disfacimento del Khanato mongolo della Persia (o Ilkhanato) negli Anni trenta del XIV secolo.

Il Sultanato jalayride durò circa mezzo secolo, fino alla sua distruzione da parte di Tamerlano e le rivolte dei "Montoni Neri", o Kara Koyunlu turkmeni.

Dopo la morte di Tamerlano nel 1405, si ebbe un effimero tentativo di ristabilire il Sultanato nell'Iraq meridionale e nel Khuzistan, finché i Jalayridi furono eliminati dai Kara Koyunlu nel 1432.

Signori del Sultanato jalayride

Albero genealogico

Note

Bibliografia
William Bayne Fisher, The Cambridge History of Iran, Cambridge, Cambridge Universirty Press.

Voci correlate
Chupanidi
Mongoli
Kara Koyunlu

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Dinastie islamiche
Mongoli
Storia della Mongolia
Storia dell'islam
Storia dell'Iran
Sultanati
Stati asiatici scomparsi
Sciismo